Giuseppe Firrao peut faire référence à :
 Giuseppe Firrao (1670-1744), cardinal italien
 Giuseppe Firrao (1736-1830), cardinal italien